Министерство иностранных дел Китайской Народной Республики (МИД КНР) — государственный внешнеполитический орган Китайской Народной Республики (КНР), ведает вопросами внешних сношений Правительства КНР с правительствами иностранных государств, а также межправительственными международными организациями.

МИД КНР входит в состав Госсовета КНР, в решениях подчинён помимо Госсовета также ВСНП и ЦК КПК.

История 
 Первым министром иностранных дел был назначен Чжоу Эньлай.
 2 октября 1949 года СССР стал первой страной, с которой у КНР были установлены дипломатические отношения.

Структура 
 Отдел кадров (干部司)
 Финансовый отдел (财务司)
 Департамент по делам Азии (亚洲司), директор — Лю Цзиньсун

См. также 
 Министр иностранных дел Китая
 Министерства КНР

Примечания

Ссылки 
 gov.cn — официальный сайт, русский раздел, МИДа Китая.

Государственное устройство Китая
Внешняя политика Китая
Китай
Министерства Китайской Народной Республики